Завражье — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Завражье — деревня в Вязниковском районе.

Вологодская область 
 Завражье — деревня в Никольском районе.
 Завражье — деревня в Сокольском районе.
 Завражье — бывшая деревня в Тотемском районе. (муниципальное образование «Вожбальское»).
 Завражье — деревня в Устюженском районе.

Костромская область 
 Завражье — деревня в Дмитриевском сельском поселении Галичского района.
 Завражье — деревня в Ореховском сельском поселении Галичского района.
 Завражье — село в Кадыйском районе.
 Завражье — деревня в Красносельском районе.
 Завражье — деревня в Макарьевском районе.
 Завражье — деревня в Парфеньевском районе.
 Завражье — деревня в Судиславском районе.

Тверская область 
 Завражье — деревня в Молоковском районе.
 Завражье — деревня в Сандовском районе.

Ярославская область 
 Завражье — деревня в Даниловском районе.
 Завражье — деревня в Некоузском районе.
 Завражье — деревня в Первомайском районе.
 Завражье — деревня в Рыбинском районе.